Rostkowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Rostkowo, village du powiat de Płock
 Rostkowo, village du powiat de Przasnysz